Příjmení Granger nese více osobností:

 Ann Granger (* 1939) – britská autorka detektivek
 Clive W. J. Granger (1934–2009) – britský ekonom
 Danny Granger (* 1983) – americký basketbalista
 David Granger (* 1947) – guyanský politik, armádní důstojník a 9. prezident Guyany
 Hermiona Grangerová (* 1979) – fiktivní postava, jedna z hlavních postav série knih Harry Potter
 Stewart Granger (1913–1993) – anglický herec